Kisléghi Nagy József (Terezovác, 1820. március 13. – Zombor, 1894. június 9.) szolgabíró Bács-Bodrog vármegye Palánkai járásában.

Felmenői, családja 

A kisléghi Nagy család régi nemesi család, amely III. Ferdinánd magyar királytól  1633. június 16-án Bécsben kapott címeres nemeslevelet. A család előnevét első birtokáról, a Pozsony vármegyei Kislégről veszi.

Édesapja, kisléghi Nagy Mihály 1817. június 30-án nyert nemesi bizonyítványt Pozsony vármegyétől, amelyet 1818. május 3-án Verőce vármegye, 1825. november 28-án Bács-Bodrog vármegye, 1827. október 15-én pedig Szerém vármegye hirdet ki. Édesanyja, Lettich Teréz.

Testvérei:

 Károly ( - Vukovár, 1880. május 3.) pénztári főfelügyelő Szerém vármegyében, felesége: Denk Ilona
 László (Dunacséb, 1824. június 25. - Palánka, 1894. január 24.), felesége: Palánka, 1845. december 15. Driszberger Anasztázia (Palánka, 1828. - Palánka, 1906. november 28.)
 Mihály (Dunacséb, 1826. szeptember 18. - Palánka, 1911. november 17.) az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején honvéd főhadnagy, 1. felesége: Palánka, 1851. március 3. Klein Mária, 2. felesége: Palánka, 1863. november 23. báró Feuchtersleben Vilma (Palánka, 1838. április 21. - Palánka, 1914. október 8.)
 Pál (Dunacséb, 1828. január 25. - )  

Kisléghi Nagy József első felesége Rehák Mária ( - Boróc, 1846. augusztus 10.). Házasságukból két gyermek született. 

Gyermekei:

 József Ferenc (Boróc, 1845. augusztus 16. - Boróc, 1845. szeptember 1.) 
 Mária Franciska (Boróc, 1846. augusztus 10. - )

Első felesége korai halálát követően kisléghi Nagy József 1846. november 24-én vette feleségül nemes Sorok Ferenc ( - Zombor, 1865. szeptember 12.) bácsszentiváni jegyző és Szüllő Rozália lányát, nemes Sorok Karolinát (Bácsszentiván, 1823. június 09. – Zombor, 1891. május 15.).

Gyermekei, leszármazottai:
 Jenő Dezső Farkas (Boróc, 1847. október 23. - Bajmok, 1926. november 17.) gyógyszerész, felesége: Bajmok, 1873. július 10. Pulchardt Rozália (Bajmok, 1852. augusztus 21. - Bajmok, 1936. szeptember 12.)
 Aladár József Antal (Bajmok, 1874. június 4. - ) főjegyző, felesége: Szabadka, 1909. január 26. Aradszki Erzsébet (Szabadka, 1880. március 9. - Budapest, 1975. január 21.)
 Gusztáv Ágost Günther Elemér (Palánka, 1876. február 12. - Eger, 1945. március 20.) ezredes, 1. felesége: Jászapáti, 1904. szeptember 26. Horváth Mária Anna (Jászapáti, 1884. április 2. - ), 2. felesége: Eger, 1929. június 18. theiszbucki Niemtschik Ilona Jozefa Jolán (Eger, 1888. február 14. - ) 
 Ágoston József Ferenc (Apatin, 1851. február 3. - )
 Hermina Szidónia (Apatin, 1853. - Zombor, 1927. március 16.) a Hódsági Vöröskereszt Egylet alapító elnöke, férje: Palánka, 1871. november 4. turopolyai Jusits Lajos (Mátételke, 1843. - Hódság, 1908. február 20.) királyi járásbíró
 Elemér Béla Árpád (Palánka, 1872. szeptember 9. - ) ügyvéd 
 Jolán Mária (Zombor, 1855. november 2. - Baja, 1948. február 1.), férje: Palánka, 1874. szeptember 5. kolozsvári Kolosváry Sándor ( - Baja, 1936. április 24.) szolgabíró Bács-Bodrog vármegye Újvidéki járásában
 Ilma Hermina Mária Jolán Gizella (Palánka, 1875. - ), 1. férje: cserkuti Nendtvich Jenő ( - Újvidék, 1910. február 15.) királyi főmérnök, 2. férje: Baja, 1912. április 18. Biliczky Lajos Lázár Ákos (Újvidék, 1882. július 8. - ) főhadnagy
 Klára Gizella Mária (Újvidék, 1901. január 11. - ), férje: Budapest, 1923. október 16. Ratkóczy (Rumbach) Ödön Gyula (Bácsordas, 1897. május 27. - 1947. december 14.) alezredes
 Aranka Ilona Jolán (Újvidék, 1903. szeptember 26. - ), férje: Budapest, 1937. május 15. nemesmiliticsi Vujevich Zakár (Zombor, 1902. június 23. - )
 Árpád Gyula Sándor (Palánka, 1876. - ) főhadnagy, felesége: Budapest, 1907. szeptember 3. Drescher Stefánia Anna (Baja, 1889. július 26. - )
 István Árpád Zoltán (Baja, 1908. május 9. - ) tüzérfőhadnagy, felesége: Győr, 1937. szeptember 21. szathmári Paksy Alice
 Leopoldina (Újvidék, 1890. január 28. - ) férje: Baja, 1913. április 19. felsőkubini Meskó Ottó (Baja, 1885. május 18. - ) pénztári ellenőr
 Blanka Margit Bella (Újvidék, 1893. február 4. - ), férje: Baja, 1917. február 17. Ratkóczky (Rumbach) István (Bácsordas, 1891. július 9. - )  
 Gizella Blanka (Zombor, 1859. július 2. - Ósóvé, 1884. február 12.), férje: Palánka, 1875. október 5. lemhényi Sigmond Göntér ósóvéi jegyző, földbirtokos
 János Ignác József (Ósóvé, 1876. augusztus 11. - Budapest, 1943. december 29.) Bács-Bodrog vármegye tiszteletbeli főjegyzője, felesége: remmingsheimi Hipp Valéria (Palánka, 1880. július 19. - Balatonboglár, 1965.)
 Sarolta Gizella Hermina (Ósóvé, 1882. július 20. - Budapest, 1972. július 10.), férje: Ókér, 1905. november 27. kisléghi Nagy Ákos Dénes Hilár (Palánka, 1880. november 28. - Budapest, 1921. október 30.) ügyvéd
 István Ákos János (Palánka, 1906. szeptember 19. - ) építészmérnök   
 Mihály (Palánka, 1861. augusztus 2. - )
 Sándor (Apatin, 1863. március 3. - )

Életpályája 

Kisléghi Nagy Józsefet Bács-Bodrog vármegye tisztújító közgyűlése első ízben 1871. december 28-án választotta meg a Palánkai járás szolgabírájává. A szolgabírói tisztséget három ízben töltötte be, utoljára 1877 decemberében választották szolgabíróvá.

Származása

Források 
 Kempelen Béla: A magyar nemes családok VII. kötet. Nagy (kisléghi) család.
 Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. 2002. Heraldika Kiadó. 250.-253. o.

Jegyzetek 

1820-ban született személyek
1894-ben elhunyt személyek
Zomboriak